Недригайлов (фамилия)
 Недригайлов, Виктор Иванович (1865—1923) — русский микробиолог.

Недригайлов (топоним)
 Недригайлов — посёлок городского типа в Сумской области, Украина.